Roberto de Pádua Macieira, mais conhecido como Roberto Macieira (São Luís, MA, 1943 - São Paulo, SP 14 de abril de 2010) era economista e foi prefeito de São Luís.

Tinha como irmã Marly Sarney.

Prefeitos de São Luís (Maranhão)
Mortos em 2010